Antiphytum är ett släkte av strävbladiga växter. Antiphytum ingår i familjen strävbladiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strävbladiga växter
Antiphytum